Тінслі — може означати:

Люди 
 Джамаал Тінслі — американський баскетболіст.
 Майкл Тінслі — американський легкоатлет.

Населені пункти 
 Тінслі (Міссісіпі) — невключена територія в окрузі Язу, штат Міссісіпі, США.